

Persone
 Horatio Herbert Kitchener (1850-1916) – generale britannico
 Henry Kitchener, 2º Earl Kitchener (1846-1937) – fratello di Horatio
 Henry Kitchener, 3º Earl Kitchener (1919-2011) – nipote del 2º Earl Kitchener
 Lord Kitchener (1922-2000) – cantante trinidadiano

Altro
 Lord Kitchener – titolo
 Lord Kitchener – film muto britannico del 1902